Miejscowości w USA:
 Canby – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Modoc
 Canby – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine
 Canby – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Clackamas